Petrova Gora je naselje u općini Lobor u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Stanovništvo 

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji